Uro puede referirse a:

 uro, la variedad salvaje del toro;
 uro, nombre común de la planta Acer monspessulanum;
 uru o uro, etnia que habita en las islas flotantes del lago Titicaca;
 URO, UROVESA Vehículos Especiales S.A, una compañía automovilística española;
 URO VAMTAC (vehículo de alta movilidad táctico), todoterreno militar; o
 URO, Unión de Rugby Osorno, club de Rugby de Osorno, Chile.